Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jiří Novák e Petr Pála che hanno battuto in finale Michal Mertiňák e David Škoch 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jiří Novák /  Petr Pála (campioni)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

 Massimo Bertolini /  Tom Vanhoudt (primo turno)
 Jarkko Nieminen /  Rogier Wassen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2005